Runemark är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Hans Runemark (1927–2014), botaniker och lichenolog
 Henrik Gustaf Runemark (1741–1796), bokhandlare och förläggare
 Per Simon Runemark (1883–1963), ämbetsman

Se även 
 Runmark

Svenska efternamn